Сене () — кантон во Франции, находится в регионе Бретань, департамент Морбиан. Входит в состав округа Ван.

История 
Кантон образован в результате реформы 2015 года. В его состав вошли все коммуны упраздненного кантона Сарзо и отдельные коммуны упраздненного кантона Ван-Эст.

1 января 2016 года состав кантона изменился: коммуны Те и Нуайало образовали новую коммуну Те-Нуайало.

Состав кантона с 1 января 2016 года 
В состав кантона входят коммуны (население по данным Национального института статистики за 2019 г.):

 Арзон (2 198 чел.)
 Ла-Трините-Сюрзюр (1 687 чел.)
 Ла-Тур-дю-Парк (1 210 чел.)
 Ле-Эзо (852 чел.)
 Сарзо (8 791 чел.)
 Сен-Жильда-де-Рюис (1 531 чел.)
 Сене (8 900 чел.)
 Сент-Армель (873 чел.)
 Сюрзюр (4 724 чел.)
 Те-Нуайало (8 251 чел.)

Политика 
На президентских выборах 2022 г. жители кантона отдали в 1-м туре Эмманюэлю Макрону 36,4 % голосов против 18,7 % у Марин Ле Пен и 15,6 % у Жана-Люка Меланшона; во 2-м туре в кантоне победил Макрон, получивший 67,9 % голосов. (2017 год. 1 тур: Эмманюэль Макрон – 30,9 %, Франсуа Фийон – 25,5 %, Жан-Люк Меланшон – 14,7 %, Марин Ле Пен – 14,5 %; 2 тур: Макрон – 74,9 %. 2012 год. 1 тур: Николя Саркози — 33,0 %, Франсуа Олланд — 27,0 %, Марин Ле Пен — 13,0 %; 2 тур: Саркози — 53,2 %).

С 2021 года кантон в Совете департамента Морбиан представляют вице-мэр коммуны Те-Нуайало Анн Жеанно (Anne Jehanno) (Разные правые) и бывший мэр коммуны Сарзо, президент Совета Давид Лапартьян (David Lappartient) (Республиканцы).

Ссылки 

Кантоны департамента Морбиан